Терне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 90 км на захід від Орлеана, 45 км на захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 336,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Терне на сайті французького Національного інституту географії
 Терне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Терне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Терне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Терне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер